

Cinema
L'ultimo testimone (Der Letzte Zeuge), film diretto da Wolfgang Staudte (1960)
L'ultimo testimone (Ostatni swiadek), film diretto da Jan Batory (1970)
L'ultimo testimone (Edinstevenjat svidetel), film diretto da Mikail Pandursky (1990)

Letteratura
L'ultimo testimone (So Deadly Fair), romanzo giallo di Gertrude Walker

Musica
L'ultimo testimone, album del 2004 del rapper italiano Bassi Maestro
L'ultimo testimone, EP del 2006 degli Yo Yo Mundi